De Bie (familie), Belgische adel
 Ann De Bie,  Belgische journaliste van de VRT
 Christiaan de Bie, Nederlands politiefunctionaris uit de 18e eeuw
 Cornelis de Bie, Brabants rederijker dichter, jurist en lokaal politicus uit de 17e eeuw
 Danny De Bie, Belgisch veldrijder en broer van Rudy De Bie
 Dick de Bie, Surinaams politicus
 Inge de Bie, Nederlandse kinderboekenschrijver
 Jan De Bie (geestelijke), een Belgisch geestelijke en hulpbisschop
 Jan De Bie (voetballer), een Belgisch voormalig voetballer en oud-international
 Peter de Bie, Nederlands journalist en radiopresentator
René De Bie, Belgisch wielrenner
 Rudy De Bie, Belgisch veldrijder en broer van Danny De Bie
 Sean De Bie, Belgisch wielrenner
 Silvy De Bie, Belgisch zangeres
 Wim de Bie, Nederlands cabaretier en zanger
 Wouly de Bie, Nederlands waterpolospeler

Zie ook
 Bie (doorverwijspagina)
 Bié (doorverwijspagina)
 Debie (doorverwijspagina)
 Debbie (doorverwijspagina)